Il Campionato africano di calcio Under-17 2011 (ing. 2011 African Under-17 Championship) ha determinato le quattro squadre che rappresenteranno la CAF al Campionato mondiale di calcio Under-17 2011 in Messico. Il torneo si è svolto in Ruanda dall'8 al 22 gennaio 2011.

Squadre qualificate 
 
 
 
 
 
 
  (nazione organizzatrice)

Fase a gironi
Legenda

Gruppo A

Gruppo B

Fase a eliminazione diretta

Semifinali

Finale 3º/4º posto

Finale

Campione 
Campione africano Under-17 2011

BURKINA FASO(1º titolo)

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Campionato africano di calcio Under-17
 Confédération Africaine de Football

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2011
2011